Соревнования в плавании на 100 метров вольным стилем (мужчины) на Олимпиаде 2012 года проводились с 31 июля по 01 августе в Водном центр.

Натан Эдриан стал первым с 1988 года американцем, выигравшим олимпийское золото на этой дистанции. Серебряный призёр Джеймс Магнуссен из Австралии уступил чемпиону всего 0,01 сек.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Заплыв 6

Заплыв 7

Заплыв 8

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал 
01 августа 2012, в 20:20 по местному времени

Примечания 

Плавание на летних Олимпийских играх 2012